Blerim Gjonpalaj ([blɛɾim ɟ͡ʝɔnpalaj]? ; né en Albanie en 1981), connu sous le pseudonyme de Bleri Lleshi ([blɛɾi ɫɛʃi]?), est un philosophe, écrivain et conférencier albanais vivant en Belgique.

Carrière 
Bleri Lleshi aborde des thèmes tels que l'inégalité sociale, l'amour, le néolibéralisme, les jeunes, l'interculturalité, le racisme, l'identité, et Bruxelles. Il écrit régulièrement des articles d'opinion et des critiques pour divers médias, notamment le Brussels Times Magazine. Il est chargé de cours à la haute école UCLL.

Projet artistique Bruselo 
Lleshi a aussi un projet artistique en tant que DJ. Son nom de scène est Bruselo (« Bruxelles » en espéranto). En tant que DJ, Lleshi veut démontrer la diversité de la musique en jouant de la musique de toutes les parties du monde. Il joue des grooves globaux, alliant Balkan Beats, cumbia, afrobeat, soukous et arabesque au hip hop, au dancehall et au reggae.

Bruselo est organisateur et DJ house chez Globalicious, un événement et fête mensuels à Bruxelles. Globalicious est une célébration de la diversité culturelle ; il inclut des conférenciers internationaux, des concerts, des ateliers de danse et des soirées avec des DJ locaux et internationaux.

Livres 
 Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel, Vubpress, 2010.
 Lettres de Bruxelles, EPO, 2013.
 De neoliberale strafstaat, EPO, 2014.
 L'Amour en temps de peur, NowFuture, 2018.
 Inaya. Brief aan mijn kind, EPO, 2017.
La puissance de l'espoir, NowFuture, 2019.

Documentaires 
 2009 : Bxl, stad zonder eigenaar
 2011 : Parcours inspirants
 2012 : Protestation pour la vie et Balkan Melange
 2013 : Des gens comment nous

Notes et références 

Philosophe du XXIe siècle
Écrivain albanais du XXIe siècle
Conférencier
Philosophe albanais